Aleš Brichta – czeski piosenkarz rockowy (* 1959) 
 Vladimir Brichta – brazylijski aktor (* 1976)

Zobacz też 
 Brychta